Луитполд () е вариант на името Леополд и може да се отнася за:

 Луитполд (маркграф на Бавария) († 907), маркграф в Бавария, Карантания и Горна Панония
 Луитполд фон Бавария (1821–1912), принцрегент на Бавария
 Луитполд принц фон Бавария (* 1951), немски менеджър

Вижте също 
 Луитполдинги
 Леополд